Lo Shelbourne Irish Open è stato un torneo professionistico di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si è giocato annualmente a Dublino, in Irlanda, dal 2006 al 2009. Nel 2009 ha fatto parte dell'ITF Men's Circuit.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni